Василий Константинович Цепков (1921) — 1992) — советский деятель комсомольских, партийных и правоохранительных органов,  генерал-лейтенант. Начальник Главного управления внутренних дел Московского областного исполнительного комитета (1969—1984).

Биография 
Родился в 1921 году в Скопинском районе Рязанской области в крестьянской семье.  С 1941 года участник Великой Отечественной войны. Окончил войну в составе 36-го отдельного стрелкового батальона Тихоокеанского флота как участник Советско-японской войны.

С 1947 года на комсомольской и партийной работе — инструктор с 1950 года  первый секретарь Ленинского РК ВЛКСМ. С 1951 года после окончания ВПШ при ЦК КПСС был назначен завотделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов РК КПСС Ленинского района. 
С 1954 года секретарь Ленинского РК КПСС по вопросам промышленности.  

С 1957 года был первым секретарём  Ленинского, Ульяновского и Люберецкого РК КПСС. До 1963 года секретарь парткома Люберецкого производственного совхозно-колхозного управления Московской области. С 1963 года назначен заведующим Отделом партийных органов и  административных органов МК КПСС, курировал деятельность правоохранительных органов.

С 1969 года начальник Управления внутренних дел, с 1978 года Главного управления внутренних дел Московского областного исполнительного комитета.

С 1985 года в отставке. Умер 10 декабря 1992 года в Москве.

Общественная деятельность 
Был делегатом  XXII, XXIV, XXV и XXVI съездов КПСС

Библиография 
 Цепков Василий Константинович: На страже правопорядка / Изд: Моск. рабочий: Москва, 1970 г.—72 с.

Примечания

Литература 
 
 «В центре ответственности: 20 лет подразделениям по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России : [сб. очерков]» / Студия писателей МВД России: Москва,  2008 г.—414 с.

Ссылки 
  Цепков Василий Константинович
  Незабвенный генерал Цепков
  Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991. Государственные и правоохранительные органы Московской области

Воевавшие в ВМФ СССР во время Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Первые секретари районных комитетов КПСС
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Первые секретари районных (в городах) комитетов ВЛКСМ
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Генерал-лейтенанты (СССР)
Милиционеры
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях